Prokopievka (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Prokopievka (Komi), localitat de la república de Komi, a Rússia